Tamar grúz királynő (1160 körül–1213), I. Tamar néven Grúzia királynője.
Tamar grúz királynő (1697–1746), II. Tamar néven Grúzia királynője.